Villalobos se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jose Luis Villalobos
 Francisco Villalobos